Letarg – pojęcia z dziedziny fizjologii
 Letarg – polski film fabularny z 1978 roku
 Letarg – radziecki film obyczajowy z 1983 roku

Strony ujednoznaczniające